Deimel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Deimel (1865–1954), deutscher Altorientalist, Jesuit und Theologe
 Claus Deimel (* 1948), deutscher Ethnologe
 Daniel Deimel (* 1977), deutscher Suchtforscher
 Jens Deimel (* 1972), deutscher Nordischer Kombinierer
 Ludwig Deimel (1900–1970), deutscher Theologe 
 Theodor Deimel (1866–1952), österreichischer Theologe, Patristiker und Heimatforscher
 Ulrich Olaf Deimel (1916–1984), deutscher bildender Künstler

Siehe auch:
 Deiml